

Piante 
 Palma – pianta della famiglia delle Arecaceae
 Palma da cocco – pianta da frutto
 Palma da datteri – pianta da frutto
 Palma da olio – pianta da frutto

Geografia

Brasile
 Palma – città del Minas Gerais
 Palma – bairro e distrito della città di Santa Maria del Rio Grande do Sul

Colombia
 La Palma – comune nel Dipartimento di Cundinamarca

Croazia
 Palma (Pomeštak) – isoletta a nord-ovest di Meleda

El Salvador
 La Palma – municipio del dipartimento di Chalatenango

Italia
 Palma Campania – comune della città metropolitana di Napoli
 Palma di Montechiaro – comune in provincia di Agrigento
 Palmanova – comune della provincia di Udine
 Palma – antica città piceno-romana
 Palma – nome di Palmi tra il XVI secolo ed il XVIII secolo
 Marina di Palma – frazione di Palma di Montechiaro

Mozambico
 Palma – città del Mozambico
 Distretto di Palma – distretto del Mozambico

Panama
 La Palma – città di Panama

Spagna
 Palma di Maiorca – capitale dell'isola di Maiorca e delle Baleari
 La Palma – una delle isole Canarie
 Las Palmas de Gran Canaria – capitale di Gran Canaria
 Santa Cruz de la Palma – capitale dell'isola de La Palma

Persone 
 Palma il Giovane (1549-1628) – pittore italiano
 Palma il Vecchio (1480-1528) – pittore italiano
 Andrea Palma (1644 o 1664-1730) – architetto italiano
 Andrea Palma (1903-1987) – attrice messicana
 Giuliano Palma (1965) – cantante italiano
 Niccola Palma (1777-1840) – ecclesiastico e storico
 Raffaele Palma (1953) – disegnatore, umorista italiano
 Ricardo Palma (1833-1919) – scrittore peruviano
 Riccardo Palma (1915-1978) – magistrato italiano

Altro 
 Palma – simbolo araldico
 Palma del martirio – iconografia cristiana
 Palma – nome proprio italiano
 Palma d'oro – premio cinematografico
 La Palma (calcio) – squadra italiana di calcio
 372 Palma – asteroide
 Palma – tipologia d'hashish commerciale prodotto in Marocco
 Palma – nave fregata del 1784

Pagine correlate 
 De Palma

Altri progetti